Гоф () — английская фамилия. Не следует путать с фамилиями Гофф, Хофф и Хоф.

Люди 
По одной из версий, английская фамилия Гоф происходит от валлийского слова Coch, означающего «рыжий» — такое прозвище давали людям с рыжими волосами<ref>Gough Surname Meaning & Statistics  на сайте forebears.co.uk</ref>. По другой версии, Гоф происходит от ирландской фамилии , которая, в свою очередь, была англизирована из шотландско-кельтского слова Mag Eochadha, которое является отчеством людей, чьих отцов звали Eochaidh или Eachaidh'' ().
Фамилия
 Гоф, Алекс (род. 1987) — канадская саночница.
 Гоф, Альфред (род. 1967) — американский сценарист и кинопродюсер.
  (род. 1938) — канадский военно-морской историк.
  (род. 1970) — английский игрок в крикет.
 Гоф, Дениз (род. 1980) — ирландская актриса театра, кино и телевидения.
  (1757—1825) — английский натурфилософ.
  (1817—1886) — американский оратор общества трезвости.
  (1848—1907) — австралийский политик.
  (1871—1915) — британский генерал.
 Гоф, Джудит (род. 1972) — британский дипломат.
  (род. 1941) — британский астроном.
  (род. 1976) — валлийский регбист.
  (1925—1990) — британская антрополог и феминистка.
 Гоф, Ллойд (1907—1984) — американский актёр театра, кино и телевидения.
 Гоф, Майкл (1916—2011) — британский актёр кино, телевидения и озвучивания.
 Гоф, Майкл (род. 1956) — американский актёр озвучивания и певец.
  (род. 1953) — британский композитор.
  (1735—1809) — английский антиквар.
 Гоф, Ричард (род. 1962) — шотландский футболист.
  (род. 1959) — британский активист, известный как «Голый бродяга».
 Гоф, Хью (1779—1869) — британский военачальник, фельдмаршал.
  (1833—1909) — британский генерал.
 Гоф, Хьюберт (1870—1963) — английский генерал.
  (1784—1805) — английский художник.
  (1832—1912) — британский генерал.
 Гоф, Эми (род. 1977) — канадская скелетонистка.

Составные фамилии, второе имя
  (1865—1937) — английский офицер ВМФ.
  (1864—1949) — канадский издатель и филантроп.

Имя
 Уитлэм, Гоф (1916—2014) — австралийский государственный деятель, двадцать первый премьер-министр страны.

Топонимы 
  — объект Всемирного наследия.
 Гоф — небольшой вулканический остров в южной части Атлантического океана.

См. также 
 Виконт Гоф — наследственный титул в системе пэрства Великобритании.
 Платформа Гофа — Стюарта
  — карта Великобритании, созданная в конце XIII — середине XIV века; названа в честь антиквара .
 
 
 
 
 

Птицы
 Гофская овсянка-роветтия

Примечания